

Palais des sports Hamou-Boutlélis à Oran

Palais des sports de Berlin

Palais des sports d'Anvers
 Palais des sports de Bruxelles

Palais des sports de Minsk

Palais polyvalent des sports à Yaoundé

Palais des sports de Saguenay
 Palais des sports Léopold-Drolet à Sherbrooke

Palais des sports des Ouvriers à Pékin

Palais des sports de Kintélé

Palais des sports de Madrid

France métropolitaine
 Palais des sports Ghani-Yalouz de Besançon : 1967, 4 200 places, basketball, handball, spectacles
 Palais des sports de Bordeaux : 1966, 1 400 places (spectacle), 2400 places en 2014: basket-ball
 Palais des sports du Prado de Bourges : 5 000 places, basket-ball
 Palais des sports de Cahors : 1985, , sports multiples
 Palais des sports de la Valette de Cesson-Sévigné : 2000, 1 500 places, handball
 Palais des sports Robert-Oubron de Créteil : 1988, 2 500 places, handball
 Palais des sports Jean-Michel-Geoffroy de Dijon : 1977, 2 500 à 4 000 places, sport et spectacles
 Palais des Sports Pierre Mendès France de Grenoble : 1967, 12 000 places, sport et spectacles
 Palais des sports Robert-Charpentier d'Issy-les-Moulineaux : 2005, 1 500 places
 Palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois-Perret : 1992, 3000 places, basket-ball
 Palais des sports Saint-Sauveur de Lille : 1977, 2 300 places, basket-ball
 Palais des sports de Beaublanc de Limoges : 1981, 5 500 places, basket-ball et handball
 Palais des sports de Lyon : 1962, 6 500 places, volley-ball
 Palais des sports de Marseille : 1988, 7 200 places, sport et spectacles
 Palais des sports Pierre-de-Coubertin de Montpellier : 4 000 places, volley-ball
 Palais des sports René-Bougnol de Montpellier : 1977, 3 000 places, handball
 Palais des sports de Beaulieu de Nantes : 1973, 5 500 places, basket-ball et handball
 Palais des sports Jean-Weille de Nancy: 1999, 6 000 places, sport et spectacles
 Palais des sports Jean-Bouin de Nice : patinoire et piscine
 Palais des sports d'Orléans : 3200 places, basket-ball et handball
 Palais des sports de Paris : 1960, 4 600 places, spectacles
 Palais des sports de Pau : 1991, 7 707 places, principalement basket-ball et autres sports
 Palais des sports de Rouen : 2012, 6 000 places, basket-ball : nommé Kindarena
 Palais des sports du quai de l'Adour de Tarbes : 2002, 1 650 places, basket-ball
 Palais des sports Jauréguiberry de Toulon : 2006, 4 700 places, basket-ball
 Palais des sports de Tours : 1972, 3000 places, volley-ball, patinoire et piscine
 Palais des sports André-Brouat de Toulouse : 2006, 4 400 places, handball et volley-ball
 Palais des sports (Tremblay-en-France) : 1 020 places, handball à 2 100 places, spectacles
 Palais des sports de Valenciennes
Guadeloupe
 Palais des sports du Gosier au Gosier : 2011, 2 371 à 5 000 places, salons et spectacles
 Palais des sports Laura Flessel à Petit-Bourg : 2 500 places, sports et spectacles
 Palais des sports de Rivière des Pères à Basse-Terre : 2003, 1 600 places, basket-ball et handball.

Palais des sports de Libreville

Petit palais des sports de Rome

Palais des sports du Kazakhstan à Nour-Soultan

Palais des sports de Mexico

Palais des sports de glace CSKA à Moscou
 Palais des sports Krylia Sovetov à Moscou
 Palais des sports Sokolniki à Moscou
 Palais des sports Nagorny à Nijni Novgorod
 Palais des sports Kouznetskik Metallourgov à Novokouznetsk
 Palais des sports de glace Sibir à Novossibirsk
 Palais des sports de glace Salavat Ioulaïev à Oufa
 Palais des sports de glace Temp à Penza
 Palais des sports Molot à Perm
 Palais des sports Ioubileïny à Saint-Pétersbourg
 Palais des sports à Tioumen
 Palais des sports Volgar à Togliatti

Palais des sports d'El Menzah

Palais des sports de Kiev

Divers 
 Au Palais des sports est un album de Véronique Sanson

Équipement sportif